Toyotahallen kan avse:
Toyotahallen, Örebro – tidigare namn på en ishall inom Behrn Arena i Örebro
Toyotahallen, Valbo – tidigare namn på en ishall i Valbo, Gävle kommun